Бонди (в Скандинавії) — вільні селяни, які володіли одалем — успадкованою землею

Бонди — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства